

Geografia 
 Arrondissement di Rethel – arrondissement della Francia nel dipartimento delle Ardenne
 Rethel – comune francese nella regione del Grande Est

Persone 
 Alfred Rethel – pittore tedesco del periodo tardo romantico
 Alfred Sohn-Rethel – economista, sociologo ed epistemologo tedesco
 Beatrice di Rethel – moglie di Ruggero II di Sicilia e regina consorte di Sicilia
 Walter Rethel – progettista, imprenditore e ingegnere aeronautico tedesco